Juwet (Kunjang)
 Juwet (Ngronggot)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing